RKWard est une interface graphique à R fonctionnant originairement sous KDE. Elle fonctionne actuellement sous Linux, Windows et Mac. 
RKWard permet d'éditer des tables, d'importer des objets R ou des listes au format csv, puis de faire des analyses statistiques.
Ces analyses sont des plug-in, qui comportent une interface graphique avec des options à choisir à la souris, mais aussi une ligne de commande permettant aux utilisateurs avancés d'entrer exactement les analyses souhaitées.

Les résultats sont affichés soit sous forme de page HTML, soit directement depuis la sortie texte de R.

L'architecture du logiciel a été pensée pour que les plug-in soient simples à créer, et qu'il soit ainsi facile d'ajouter des fonctionnalités.

Liens externes 
 Site officiel

R (logiciel)